Iota Fornacis (ι For) puede referirse a dos estrellas distintas en la constelación de Fornax:

 Iota1 Fornacis (HR 767), estrella de magnitud 5,74;
 Iota2 Fornacis (HR 777), estrella de magnitud 5,85.